Slaget ved Dybbøl kan syfta på:

 Slaget vid Dybbøl (1848) – slag den 5 juni 1848 vid Dybbøl i slesvig-holsteinska kriget
 Slaget vid Dybbøl (1849) – slag i april 1849 vid Dybbøl i slesvig-holsteinska kriget
 Tredje slaget vid Dybbøl – slag i juni 1849 vid Dybbøl i slesvig-holsteinska kriget
 Slaget vid Dybbøl – slag i april 1864 vid Dybbøl i dansk-tyska kriget